Колодино - деревня Узденского района Минской области. Население 39 человек (2009). Находится в 30 километрах к Востоку от районного центра - города Узда, в 51 километре от областного центра - города Минска. Входит в Дещенский сельсовет.

Инфраструктура 
На территории деревни расположено около 3-х десятков домов, магазин.

География 
Деревня Колодино находится в непосредственной близости с деревней Рыбаковщина; их разделяет река Осочанка, которая потом впадает в реку Птичь. Оба населенных пункта окружены смешанными лесами и болотами. Через село проходит дорога H9845, соединяющая деревню с трассой P23 и окрестными селами.

Ссылки 
Населённые пункты Узденского района